Selinum silvestre är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre André Pourret de Figeac och Carl Fredrik Nyman. Selinum silvestre ingår i släktet krusfrön, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krusfrön
silvestre